Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Maks Mirny era il detentore del titolo, ma è stato battuto in semifinale Juan Carlos Ferrero.

Lleyton Hewitt ha vinto in finale 6–7(1), 7–5, 6–4, contro Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie

  Roger Federer (quarti)
  Juan Carlos Ferrero (finale)
  Rainer Schüttler (quarti)
  Paradorn Srichaphan (primo turno)

  Tim Henman (semifinali)
  Lleyton Hewitt (campione)
  Sjeng Schalken (secondo turno)
  Martin Verkerk (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2004
ATP Tour 2004